R11, R-11 o R.11 puede hacer referencia a:

 El nombre de un misil de la Unión Soviética, R-11.
 El automóvil Renault 11.
 El portaaviones Príncipe de Asturias (R-11).
 El avión biplano de caza de la Primera Guerra Mundial Caudron R.11.
 El submarino estadounidense de la Clase R USS R-11 (SS-88).
 El tipo de vagón R11 del Metro de Nueva York.
 El triclorofluorometano, un CFC usado como refrigerante.
 El turborreactor R-11, desarrollado por Tumansky, equipado en los MiG-21, Su-15 y Yak-28.